Джей-ліга 2000 — 8-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Такакува Даїдзіро
 Мацуда Наокі
 Акіта Ютака
 Хон Мьон Бо
 Мьодзін Томокадзу
 Накамура Сюнсуке
 Інамото Дзюніті
 Морісіма Хіроакі
 Tuto
 Накаяма Масасі
 Нісідзава Акінорі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

2000 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу